Frimmel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Frimmel (1888–1957), österreichisch-tschechischer Botaniker
 Fritz H. Frimmel (* 1941), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Rainer Frimmel (* 1971), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sebastian Frimmel (* 1995), österreichischer Handballspieler
 Theodor von Frimmel (1853–1928), österreichischer Kunsthistoriker und Musikwissenschaftler